Jérôme Aléandre (ou Girolamo Aleandro en italien) désigne deux personnages apparentés :

 Jérôme Aléandre l'Ancien (1480-1542), humaniste italien, nonce et cardinal ;
 Jérôme Aléandre le Jeune (1574-1629), petit-neveu du précédent, humaniste et érudit.